Still life (in lingua inglese, natura morta) può riferirsi a:

Cinema
 Still Life – film del 1988 diretto da Graeme Campbell
 Still Life – film del 2001 diretto da Mike Flanagan
 Still Life – film del 2005 diretto da Filippo Cipriano
 Still Life (Sanxia haoren) – film del 2006 diretto da Jia Zhangke 
 Still Life – film del 2013 diretto da Uberto Pasolini

Fotografia
 Still life – fotografia di oggetti inanimati/natura morta

Musica
 Still Life – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Still Life – gruppo musicale rock alternativo britannico
 Still Life – album omonimo del gruppo musicale rock progressivo britannico
 Still Life – gruppo musicale emotional hardcore statunitense
 Still Life – primo nome dei 10,000 Maniacs, gruppo rock alternativo statunitense
 Still Life – album dei Van der Graaf Generator del 1976 e title-track dell'album
 Still Life (American Concert 1981) – album dei Rolling Stones del 1982
 Still Life – album di Annie Haslam del 1985
 Still Life – traccia dell'album Nomzamo degli IQ del 1987
 Still Life (Talking) – album del Pat Metheny Group del 1987
 Still Life – album degli Antischism del 1991
 Still Life – traccia dell'album Dog Man Star dei Suede del 1994
 Still Life – album dei Fates Warning del 1998
 Still Life – album degli Opeth del 1999
 Still Life – album di Aqualung del 2003
 Still Life – traccia dell'album Piece of Mind degli Iron Maiden del 1983

Televisione 
 Still Life – serie televisiva trasmessa tra il 2003 e il 2004
 Foto animate (Still life) – episodio della prima stagione di Ai confini della realtà nuova serie
 Il rapimento (Still Life) – episodio della sesta stagione di CSI - Scena del crimine

Videogiochi 
 Still Life – avventura grafica di Microïds del 2005
 Still Life 2 – avventura grafica di Microïds del 2009

Automi cellulari 
 Still life – configurazione che non evolve con il passare delle generazioni